Thomas Wharton ist der Name folgender Personen:

* Thomas Wharton, 1. Baron Wharton (um 1495–1568), englischer Adliger und Politiker
 Thomas Wharton, 2. Baron Wharton (1520–1572), englischer Adliger und Politiker
 Thomas Wharton (Mediziner) (1614–1673), englischer Arzt und Anatom
 Thomas Wharton, 1. Marquess of Wharton (1648–1715), englischer Adliger und Politiker
 Thomas Wharton junior (1735–1778), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 Thomas Wharton (Schriftsteller) (* 1963), kanadischer Schriftsteller